Vykoukal ist der Familienname folgender Personen:

 Arnošt Vykoukal (1879–1942), tschechischer Benediktiner, Prior und Abt 
 Jiří Vykoukal (* 1971), tschechischer Eishockeyspieler